El pes wèlter va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics d'Estiu de 1924 de París. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 15 i el 20 de juliol de 1924. El pes wèlter era la quarta categoria més pesada en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin menys de 66,7 kg. Hi van prendre part 29 atletes de 19 nacions diferents.

Medallistes

Quadre

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - París 1920  a sports-reference.com

Boxa als Jocs Olímpics d'estiu de 1924